Сокращения ПКМ, пкм могут означать:
 Партия коммунистов Молдовы, или Партия коммунистов Республики Молдова — коммунистическая партия Молдавии, основанная в 1993 году.
 Пассажиро-километр (пкм) — единица измерения пассажирооборота (объёма перевозок пассажиров в транспорте), обозначающая перемещение одного пассажира на расстояние в один километр.
 Пересадка костного мозга — медицинская процедура.
 Пермский краеведческий музей — старейший и крупнейший музей Пермского края.
 «Пираты Карибского моря» — общая часть названия пяти фильмов кинокомпании Walt Disney Pictures, а также нескольких видеоигр, аттракционов и т. д., сюжетно связанных с фильмами.
 Полимерный композиционный материал — композиционный материал, состоящий из армирующих элементов и полимерной основы.
 Помощник капитана (морского судна) — должности в морском : напр., 2ПКМ —  (на морском судне).
 Правая кнопка [компьютерной] мыши.
 Пулемёт Калашникова модернизированный.
 ПКМ-1 «Ветер-М» — советский комплекс дистанционного минирования.